Вечерко Володимир Миколайович (* 1953) — народний депутат України 6-го скликання. Доктор медичних наук, професор.
 Вечерко Євген Матвійович — тренер-викладач Херсонської міської ДЮСШ № 3, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Примітки